Landino ist der Familienname folgender Personen:

 Cristoforo Landino (1425–1498), italienischer Humanist und Dichter, Lehrer der Rhetorik und der Poetik
 Francesco Landino (ca. 1325–1397), auch Francesco Landini, italienischer Komponist und Organist